Reich est un mot allemand signifiant « empire ». Le nom Reich peut également faire référence à :

Toponyme
Reich, commune allemande de la Rhénanie-Palatinat

Patronyme 
 Annie Reich (1902-1971), psychiatre et psychanalyste américaine d'origine autrichienne ;
 Albert Reich (1881-1942), peintre et illustrateur allemand ;
 Christian Reich (né en 1967), bobeur suisse ;
 Christopher Reich (1961-), écrivain américain, auteur de roman policier et de thriller ;
 Ferdinand Reich (1799-1882), chimiste allemand ;
 Günther Reich (1921-1989), baryton allemand naturalisé israélien ;
 Karin Reich (née en 1941), historienne des mathématiques allemande ;
 Lilly Reich (1885-1947), designeuse allemande du courant Moderne ;
 Marco Reich (né en 1977), footballeur allemand ;
 Robert Reich (né en 1946), économiste et personnalité politique américaine ;
 Steve Reich (né en 1936), compositeur américain ;
 Wilhelm Reich (1897-1957), psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste autrichien ;
 Willi Reich (1898-1980), musicologue et critique musical autrichien puis suisse ;
 Zinaïda Reich (1894-1939), actrice de théâtre soviétique.

Voir aussi
, page d'homonymie
La poule du Reich, une race de poule domestique allemande

Homonymie de patronyme germanique